Петровский монастырь

 Высоко-Петровский монастырь — действующий, Москва
 Петровский монастырь — сохранились отдельные здания, Ростов Великий
 Петровский монастырь — не сохранился, Ярославль
 Петровский женский монастырь - не сохранился, Можайск.